186-я штурмовая авиационная дивизия
 186-я истребительная авиационная дивизия ПВО
 186-я пехотная дивизия (1-го формирования, Китай) — сформирована в январе 1949 года, расформирована в ноябре 1952 года.
 186-я пехотная дивизия (2-го формирования, Китай) — сформирована в октябре 1969 года, расформирована в июле 1985 года.
 186-я пехотная дивизия (Российская империя)
186-я стрелковая дивизия — воинское соединение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Номер одновременно носили две дивизии, что было крайне редким случаем.

 186-я стрелковая дивизия (Западного фронта) — сформирована в 1939 году, действовала до конца войны.
 186-я стрелковая дивизия (Полярная) — в сентябре 1941 года переименована из 1-й Полярной дивизии народного ополчения, в июне 1943 года переименована в 205-ю стрелковую дивизию.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#186. divizija